Große Gilde ist der Name

 der Großen Gilde in Reval, siehe Haus der Großen Gilde
 der Großen Gilde in Riga, siehe Große Gilde (Riga)